Puchar Wysp Owczych w piłce nożnej mężczyzn 2005 (far. Løgmanssteypið) – 51. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Wysp Owczych. Tytułu bronił klub HB Tórshavn, a przejął go GÍ Gøta. Zwycięzca uzyskał prawo gry w kwalifikacjach Pucharu UEFA sezonu 2006/2007.

Uczestnicy 

W Pucharze Wysp Owczych wzięły udział drużyny ze wszystkich poziomów ligowych na archipelagu.

Terminarz

Runda wstępna 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 5 marca 2005

|}

Runda eliminacyjna

1. kolejka 
W pierwszej kolejce zagrały drużyny z 2. deild 2005 oraz 3. deild 2005, dwie z 1. deild 2005, a także drużyna awansująca z rundy wstępnej.

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 13 - 19 marca 2005

|}

2. kolejka 
W pierwszej kolejce zagrały drużyny z 2. deild 2005 oraz 3. deild 2005, dwie z 1. deild 2005, a także drużyna awansująca z rundy wstępnej. Mecz Skála ÍF - B36 Tórshavn zakończył się początkowo rezultatem 2:4 (1:1), a Fram Tórshavn - KÍ Klaksvík 1:7 (0:5). Farerski Związek Piłki Nożnej (far. Fótbóltssamband Føroya) unieważnił jednak oba spotkania argumentując ten fakt wykorzystaniem przez KÍ trzech zawodników bez ważnej licencji, a przez B36 jednego, którego licencja pozostawała ciągle w klubie poprzednim. Oba kluby próbowały się odwoływać, jednak ich odwołanie zostało odrzucone przez władze Związku 25 kwietnia 2005 roku.

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 19 - 22 marca 2005 i 20 kwietnia 2005

|}

Runda finałowa

Drabinka

Ćwierćfinały 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 5 maja 2005

|}

Półfinały

Pierwsze mecze

Rewanże

Finał

Uwagi

Przypisy

Zobacz też 
 Effodeildin 2005

Puchar Wysp Owczych w piłce nożnej
2005 na Wyspach Owczych
2005 w piłce nożnej